«Секретный фарватер» — советский художественный четырёхсерийный фильм, поставленный по мотивам одноимённого романа Леонида Платова.

Сюжет фильма 
Действие происходит во время Великой Отечественной войны на Балтийском флоте в 1944—1945 годах и после войны в 1952 году.

Фильм повествует о командире торпедного катера Борисе Шубине, который на исходе войны встречается с таинственной немецкой субмариной без опознавательных знаков. Охотясь за этой субмариной, он узнаёт о секретном фарватере и страшных тайнах нацистской Германии.

В ролях 
 Анатолий Котенёв — Борис Иванович Шубин, командир звена торпедных катеров
 Лариса Гузеева — Виктория Мезенцева, метеоролог
 Леонид Трутнев — Фаддеичев, боцман торпедного катера Шубина
 Слава Богатырёв — Шурка Ластиков (подросток), юнга торпедного катера Шубина
 Сергей Быстрицкий — Шурка Ластиков (взрослый)
 Владимир Наумцев — Селиванов, начальник разведки базы
 Валерий Юрченко — Назаров, командир базы, капитан 1-го ранга
 Улдис Думпис — Герхард фон Цвишен, командир немецкой подводной лодки (озвучивает Владимир Головин)
  — Гейнц, доктор немецкой подводной лодки
 Юрис Горнавс — Венцель, штурман немецкой подводной лодки
 Гедиминас Гирдвайнис — Готлиб, механик немецкой подводной лодки
 Станислав Рий — Миша Дронин, боец катера Шубина (в титрах роль — Степаков)
 Арунас Сторпирштис — Джек Нейл, английский моряк
 Юлия Яковлева — девушка Шурки Ластикова в 1952 году
 Василий Векшин — врач
 Борис Борисов — Рышков, начальник контрразведки флота
 Андрей Градов — Василий Князев, командир торпедного катера
 Иван Мацкевич — Донченко, командир подводной лодки
 Валерий Наконечный — офицер «Летучего голландца»
 Виктор Козачук — начальник патруля, капитан
 Ирина Азер — Шарлотта Венцель, жена Венцеля
 Гиви Тохадзе — капитан парохода на Аракаре
 Александр Жданов — Сашка, лётчик
 Пётр Шерекин — диверсант-аквалангист
 Андрей Краско — американский военнопленный (нет в титрах)
 Евгений Смирнов — эпизод
 Виталий Матвеев — помощник Шубина

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Игорь Болгарин, Виктор Смирнов
 Режиссёр-постановщик: Вадим Костроменко
 Оператор-постановщик: Николай Ильчук
 Художник-постановщик: Иван Пуленко
 Композитор: Владислав Кладницкий
 Режиссёр: Иван Горобец
 Оператор: М. Народицкий
 Звукооператор: Анатолий Подлесный
 Костюмы Н. Акимовой
 Грим: Виктория Курносенко
 Монтажёр: Эльвира Серова
 Комбинированные съёмки:
 Оператор: А. Сидоров
 Художник: Алексей Бокатов
 Редактор: Евгения Рудых
 Директор: Владимир Каранский

Примечания

Ссылки 
  на официальном канале Одесской киностудии
 С-376 (УТС-187) на deepstorm.ru

Телевизионные мини-сериалы 1980-х годов
Телефильмы СССР по алфавиту
Телесериалы СССР 1986 года
Телесериалы Одесской киностудии
Телефильмы, снятые по заказу Гостелерадио СССР
Телесериалы СССР на военную тематику
Телесериалы на русском языке
Фильмы Вадима Костроменко
Экранизации романов СССР
Фильмы о подводниках
Фильмы о моряках
Телесериалы о Великой Отечественной войне